Дивидж Шаран (; родился 2 марта 1986 года в Дели, Индия) — индийский профессиональный теннисист; победитель пяти турниров ATP в парном разряде; полуфиналист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2004); бывшая пятая ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Дивидж — один из двух сыновей Мадхава и Анджу Шаранов; его брата зовут Анудж.

Индиец в теннисе с семи лет. Его манера игры больше всего подходит к быстрым покрытиям, лучший элемент игры — действия у сетки.

Спортивная карьера 

В одиночном разряде лишь трижды за карьеру смог достичь финала турнира из серии «фьючерс». Специализируется на играх в парном разряде. Первые победы в парах на «фьючерсах» начал одерживать в 2007 году. На турнире ATP первый раз выступил в основной сетке в 2011 году в Ченнае. В том же году в Нинбо выигрывает первый парный титул на «челленджере» (c Караном Растоги). Следующую победу на «челленджере» одержал в мае 2012 года в Пусане (с Юки Бхамбри). В том же году Шаран впервые в парном рейтинге вошёл в первую сотню. В марте 2013 года с Пуравом Раджой побеждает на «челленджере» в Киото. В июне с ним же в паре на Уимблдоне впервые принял участие в основной сетке турнира из серии Большого шлема. В июне индийская пара завоевывает первый свой титул на турнире ATP. Происходит это на турнире в Боготе, где в финале они обыграли Эдуара Роже-Васслена и Игоря Сейслинга. На Открытом чемпионате США 2013 года, выступая с Лу Яньсюнем, смог достичь стадии третьего раунда.

Сезон 2019 года

В январе вместе с Бопанна Роханом выиграл домашний турнир в Пуне (Индия), в финале их дуэт переиграл пару Бэмбридж/О'мара в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (7)

Победы (5)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (69)

Победы (35)

Поражения (34)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Индии
Лауреаты премии Арджуна